Heinz Hilgers ist der Name folgender Personen:

* Heinz Hilgers (Politiker) (* 1948), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes
 Heinz Ingo Hilgers (1926–2004), deutscher Schauspieler